Ženská čtyřhra Apia International Sydney 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do deblové soutěže sydneského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, jehož členky nestartovaly společně. Hingisová nastoupila s Coco Vandewegheovou, aby ve čtvrtfinále podlehly Tímee Babosové s Anastasijí Pavljučenkovovou. Spoluhráčkou Mirzaové se stala Češka Barbora Strýcová, s níž došla do finále.

Vítězem se stal nenasazený maďarsko-ruský pár Tímea Babosová a Anastasija Pavljučenkovová, který ve finále zdolal turnajové jedničky Saniu Mirzaovou s Češkou Barborou Strýcovou po výsledku 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů, rozdělily si částku 40 200 dolarů a na teprve druhém společném turnaji získaly premiérový titul, když cestou k němu neztratily jediný set. Babosová vybojovala jedenáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Pavljučenkovovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Sania Mirzaová /  Barbora Strýcová (finále)
  Martina Hingisová /  Coco Vandewegheová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (1. kolo)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Apia International Sydney 2017